

Cinema 
Down to the Bone – film del 2005 diretto da Debra Granik

Letteratura 
La legge infranta (Down to the Bone) – romanzo di Karen Harper, nr. 216 de I nuovi bestsellers

Musica 
 Down to the Bone – gruppo acid jazz inglese.
Down to the Bone – album dei Quiet Riot del 1995
 Down to the Bone – traccia dell'album Sheffield degli Scooter del 2000